Valley Girl ist der Titel folgender Werke:

 Valley Girl (1983), Filmkomödie von Martha Coolidge
 Valley Girl (2020), Filmkomödie von Rachel Lee Goldenberg

Siehe auch:
 Valleyspeak, charakteristische Sprechweise der „Valley Girls“ des San Fernando Valley im Kalifornien der 1970er-Jahre